Il doppio del torneo di tennis Taiwan Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Michelle Jaggard e Rene Simpson che hanno battuto in finale Nancy Feber e Alexandra Fusai 6–0, 7–6.

Teste di serie 

 Kyōko Nagatsuka /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Yone Kamio /  Naoko Kijimuta (primo turno)

 Janette Husárová /  Dominique Monami (quarti di finale)
 Michelle Jaggard /  Rene Simpson (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1994